Памятник Филиппу Орлику () — монумент в честь украинского политического деятеля и гетмана Войска Запорожского Филиппа Орлика, установленный в Киеве на пересечении улиц Пилипа Орлика и Липской.

История 
Конкурс проектов монумента начался в 2006 году, однако непосредственные работы начались лишь в 2011 году после обращения судей Конституционного суда к президенту с просьбой ускорить возведение культурного объекта к годовщине со дня принятия Конституции Украины.

24 июня 2011 года, в день 15-летия со дня принятия Конституции Украины, в Киеве состоялось торжественное открытие памятника.

Монумент создал авторский коллектив скульптора, народного художника Украины, действительного члена академии искусств Украины А. Куща и заслуженного архитектора Украины, члена академии архитектуры О. Стулакова.

Описание 
Памятник представляет собой культурную композицию, состоящую из двух элементов: памятника гетману и казацкой атрибутики — у постамента установлена бандура, на постаменте — надорванный развивающийся флаг, а также казацкие сабли.

Орлик изображен в богатом одеянии XVIII века, левая рука опирается ну тумбу с бумагами и булавой, а в правой руке — перо. По словам Куща, одежда и атрибуты исторически идентичны. На постаменте памятника также установлен родовой герб гетмана.

Культурная композиция выполнена из бронзы и гранита. Она расположена таким образом, что между памятником Орлику и флагом есть проход, за которым начинается сквер.

См. также 

 Памятный знак в честь 300-летия Конституции Филиппа Орлика

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 2011 году
Достопримечательности Киева
Орлику
Орлику
Орлику